Katharinensee ist der Name folgender Orte:

 Katharinensee, Wohnplatz der Stadt Müllrose in Brandenburg
 Katharinensee, Wohnplatz von Schildow, Gemeinde Mühlenbecker Land in Brandenburg

Katharinensee ist der Name von Seen:

 Katharinensee (Schlaubetal), in Müllrose im Naturpark Schlaubetal in Brandenburg
 Katharinensee, bei Pinnow in Brandenburg
 Katharinensee, bei Schildow, Gemeinde Mühlenbecker Land in Brandenburg
 Katharinensee, bei Garz im Naturschutzgebiet Kniepower See und Katharinensee in Mecklenburg-Vorpommern
 Katharinensee, deutscher Name des Loch Katrine in Schottland